Indonesië
 Sumberjambe (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sumberjambe (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java